No Guts, No Glory; een album van Airbourne
No Guts, No Glory; een album van Allerjen
No Guts, No Glory; een album van Die Happy
No Guts, No Glory; een album van Krause
No Guts, No Glory; een album van Molly Hatchett
No Guts ... No Glory; een album van Armed Forces
Stichting No Guts No Glory

Verwant:
All Guts, Still No Glory; een album van Know the Score